Války za nezávislost Kuby jsou tři ozbrojené konflikty vybojované na Kubě ve druhé polovině 19. století:

 Desetiletá válka (též „velká válka“ či „válka šedesátéhoosmého“; 1868–1878) 
 Malá válka (1879–1880)
 Kubánská válka za nezávislost (která později splynula se španělsko-americkou válkou; 1895–1898)

Dějiny Kuby
Kuba